Betti auch Bette ist eine Namensvariante von Elisabeth

Betti ist der Familienname folgender Personen:
 Biagio Betti (1535–1605), italienischer Maler
 Bruno Betti (1911–1986), italienischer Hindernisläufer
 Carlo Giuliano Betti, italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Daniel Betti (* 1978), italienischer Boxer
 Dino Betti van der Noot (* 1936), italienischer Jazzmusiker und -bandleader
 Emilio Betti (1890–1986), italienischer Rechtswissenschaftler, Philosoph und Theologe
 Enrico Betti (1823–1892), italienischer Mathematiker
 Fiorella Betti (1927–2001), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Giulio Betti (* 1933), italienischer Auto-Illustrator
 Laura Betti (1927–2004), italienische Schauspielerin
 Mario Betti (1875–1942), italienischer Chemiker und Senator
 Paulo Betti (* 1952), brasilianischer Schauspieler und Regisseur
 Priscilla Betti (* 1989), französische Sängerin und Schauspielerin
 Siria Betti (* 1923), italienische Schauspielerin
 Ugo Betti (1892–1953), italienischer Dramatiker
 Umberto Betti (1922–2009), katholischer Theologe

Siehe auch:
 Bettizahl
 Satz von Betti
 Beti, Betty